Le Championnat de France de volley-ball Pro B 2008-09 oppose quatorze équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de première division porte le nom de Pro B depuis 1998.

Le GFCO Ajaccio, Asnières, le CA Brive, le CNVB et Harnes rejoignent la Pro B à l'issue de la saison 2007-08.

Listes des équipes en compétition 

Aix Université Club (volley-ball)
GFCO Ajaccio Volley-Ball
Asnières Volley 92
Avignon Volley-Ball
CA Brive Corrèze Limousin Volley-Ball
Cambrai Volley Élan du Cambrésis
Amicale Laïque Canteleu-Maromme Volley-Ball
Chaumont Volley-Ball 52
Centre National du Volley-Ball
Dunkerque Grand Littoral Volley-Ball
Harnes Volley-Ball
Marseille 13 Provence Volley-Ball
Nice Volley-Ball
Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique

Formule de la compétition 

Après une phase de classement par matches aller et retour, mettant aux prises toutes les équipes, les trois premières équipes sont promus en Pro A et la dernière équipe ainsi que le CNVB sont rétrogradée en Nationale 1.

Classement de la saison régulière 

Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoire 3 sets à 0 ou 3 à 1, 2 points en cas de victoire 3 à 2, un seul point en cas de défaite 3 à 2, aucun point en cas de défaite 3 à 1 ou 3 à 0.

|

|}

Résultats de la saison régulière

Distinctions individuelles 
MVP :  James Matthew Webber (GFCO Ajaccio)
Meilleur marqueur :  Hicham Esseddyq (Avignon Volley-Ball)
Meilleur passeur :  Benjamin Toniutti (CNVB)
Meilleur réceptionneur :  Benoît Uguet (Aix UC)
Révélation :  Bandiougou Traoré (Asnières Volley 92)

Voir aussi 

Pro A 2008-2009

Nationale 1 2008-2009

Liens externes 
 Résultats sur le site de la LNV

Championnat de Ligue B de volley-ball masculin
Volley-ball M2
Championnat M2